Stictopisthus carinatus (Dasch), een gewone sluipwesp
 Stictopisthus carinatus (Kanhekar & Nikam), een gewone sluipwesp